carving – technika jazdy na krawędziach nart
 carving – sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach wywodząca się z krajów Dalekiego Wschodu: Chin, Tajlandii, Japonii; obecnie najbardziej popularna w Tajlandii.